Сезон 2013-14 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 24 серпня 2013 та 18 травня 2014 року. Став 82-м турніром з моменту заснування Серії A. За результатами сезону Серію A залишили 3 найгірших команди, на зміну яким з Серії B підвищилися у класі 3 найкращих клуби.

Туринський «Ювентус» захистив чемпіонський титул, здобутий попереднього сезону, утретє поспіль ставши чемпіоном Італії та здобувши загалом свій ювілейний, 30-й титул найсильнішої футбольної команди Італії. Майбутні чемпіони зайняли першу сходинку турнірної таблиці після 13-го туру і відтоді жодного разу її полишали, фінішувавши із 17-очковим відривом від найближчого переслідувача, «Роми». За 38 турів «стара сіньйора» зазнала лише двох поразок та тричі поділила очки з суперниками. Загальний очковий здобуток «Ювентуса» склав 102 турнірних пункти.

Сезон ознаменував дебют у найвищому дивізіоні італійського футболу команди клубу «Сассуоло». Також уперше в історії елітного дивізіону в його рамках відбулися усі п'ять основних італійських футбольних дербі — міланське (між «Інтернаціонале» та «Міланом»), римське (між «Лаціо» та «Ромою»), туринське (між «Торіно» та «Ювентусом»), генуезьке (між «Дженоа» та «Сампдорією»), а також веронське (між «Вероною» та «К'єво»).

Команди 
Участь у турнірі Серії A сезону 2013-14 брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати матчів 
<div align=center>
</div align=center>

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог: «Ювентус» (33)
 Найменше поразок: «Ювентус» (2)
 Найкраща атака: «Ювентус» (80 забито)
 Найкращий захист: «Ювентус» (23 пропущено)
 Найкраща різниця м'ячів: «Ювентус» (+57)
 Найбільше нічиїх: «Інтернаціонале» (15)
 Найменше нічиїх: «Ювентус» (3)
 Найменше перемог: «Болонья» (5)
 Найбільше поразок: «Ліворно» (25)
 Найгірша атака: «Болонья» (28 забито)
 Найгірший захист: «Ліворно» (77 пропущено)
 Найгірша різниця м'ячів: «Ліворно» (-38)

Бомбардири і асистенти
Найкращі бомбардири і асистенти сезону:

Бомбардири
Найкращим бомбардиром Серії А сезону 2013—14 став нападник «Торіно» Чіро Іммобіле, в активі якого 22 голи.

Джерело:

Антоніо Кассано забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Франческо Тотті (235), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Антоніо Ді Натале (193), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Алессандро Дель П'єро (188).

Асистенти

Джерело:

Примітки

Посилання 
 Серія A 2013–2014 на rsssf.com  

2013
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 в італійському спорті
2014 в італійському спорті